TGIF est l'abréviation de l'expression américaine « Thank God/Goodness It's Friday » que l'on peut traduire par « Dieu merci, c'est vendredi », expression de soulagement à la fin de la semaine de travail et en  anticipation de la détente du weekend. Le premier film utilisant cette expression est Dieu merci, c'est vendredi sorti en 1978. L'expression s'est répandue à partir de 1995 avec la sortie du film Friday, suivi de Next Friday et de Friday After Next. L'expression est utilisée dans le film Dead Zone par la petite amie du héros Johnny.

L'expression se retrouve dans les noms suivants : 
 ABC TGIF, une série de programmes diffusés le vendredi soir sur la chaîne de télévision américaine ABC ;
 T.G.I. Friday's, une chaîne de restauration américaine ;
 T.G.I.F, un single de Katy Perry ;
 Tgif, une bibliothèque de programmes X11 sous Unix ;
 TGIF, une musique de Chris Yonge.
 T.G.I.F, une musique de l'artiste Swagg Man, 2019.

Références

Abréviation